Intervento – concetto del diritto
Intervento – periodico italiano di politica e cultura
Intervento chirurgico – atto della chirurgia
Intervento edilizio – nella legislazione italiana, una qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che porti alla realizzazione di una nuova costruzione
Intervento agronomico – atto della agronomia

Pagine correlate 
 Interventismo (disambigua)

Altri progetti